Frumales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Frumales (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Frumales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar